Хунин може да се отнася за:

Места

Аржентина 
 Хунин – град в провинция Буенос Айрес, Аржентина;
 Хунин – град в провинция Мендоса, Аржентина.

Венецуела 
 Хунин – община в щат Тачира, Венецуела.

Еквадор 
 Хунин – кантон в Еквадор.

Колумбия 
 Хунин – град и община в Колумбия.

Перу 
 Хунин – езеро в Перу;
 Хунин – регион в Перу;
 Хунин – провинция в едноименния регион в Перу;
 Хунин – град в едноименната провинция в Перу.